Le terme Nouvelle Alliance fait notamment référence à :

Religion  
 au Nouveau Testament.
 Nouvelle Alliance, communauté du renouveau charismatique catholique.

Partis politiques 
 La Nouvelle alliance (Bénin), un parti politique au Bénin.
 La Nouvelle alliance (Danemark), un parti politique au Danemark.
 La Nouvelle Alliance flamande, un parti politique en Flandre.
 La Nouvelle alliance (Mexique), un parti politique au Mexique.

Voir aussi

 New Alliance Records, un label aux États-Unis.
 
de:Bund (Bibel)#Bund im Neuen Testament